Александр Лобанёв (; 30 августа 1976) — латвийский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Латвии.

Биография 
Выступал за латвийский клуб из Риги, носивший названия «Ранто-АВВ», «Ранто-Микс», «ЛББ-Мидо», «РКБ-Арма». Большую часть карьеры провёл в первой лиге Латвии, где становился победителем (1997, 2002) и вторым призёром (1999, 2001). В высшей лиге провёл два сезона (1998, 2003), сыграв 38 матчей и забив 5 голов, клуб оба раза становился аутсайдером чемпионата. По окончании сезона 2003 года клуб был расформирован, о дальнейших выступлениях футболиста сведений нет.

21 апреля 1998 года дебютировал в национальной сборной Латвии в матче Кубка Балтии против Литвы (1:2), отыграв все 90 минут. Свой второй и последний матч сыграл 26 июня 1998 года против Андорры.

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте LFF
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК РКБ Арма